Ли Гри́ффитс (; 20 августа 1990, Эдинбург) — шотландский футболист, нападающий клуба «Фалкирк». Ранее играл за «Вулверхэмптон», «Ливингстон», «Данди», «Хиберниан» и «Селтик». Вызывался в сборные Шотландии до 19 лет, до 21 года, вторую и главную национальные сборные Шотландии.

Карьера

Клубная карьера 
Ли Гриффитс начал заниматься футболом в родном районе Эдинбурга Лит, играя в местной молодёжной команде «Лит Атлетик». Вместе с ней стал обладателем Кубка Шотландии до 12 лет. Позже некоторое время даже числился в академии «Хиберниана», где правда не задержался по причине конфликта с одноклубниками, последней его командой на молодёжном уровне стал «Фалкирк», но там он также не заиграл. Дебют Ли в большом футболе произошёл в «Ливингстоне», в 16 лет он вышел на замену в матче с «Эйрдри Юнайтед» 30 декабря 2006 года. В 2009 году Гриффитс мог оказаться в «Вест Бромвич Альбион», но переход сорвался из-за смены тренера англичан. Всего за «Ливингстон» Ли сыграл 47 матчей, оформив 22 гола. 25 июня 2009 года за 125 тысяч фунтов Гриффитс перешёл в «Данди», отклонив при этом предложение от «Харт оф Мидлотиан». В сезоне 2009/10 годов своими тремя голами помог «Данди» выиграть Кубок вызова.

На момент перехода в «Вулверхэмптон Уондерерс» Гриффитс провёл 47 матчей за «Данди», забив 21 гол. 27 января 2011 года он стал игроком «волков», цена трансфера составила около 150 тысяч фунтов. Но в Англии пробиться в основной состав ему не удалось, и в 2011 году он поехал в свою первую аренду в «Хиберниан», в академии которого начинал когда-то играть в футбол. Изначально его аренда была рассчитана на полгода, но в январе была продлена до окончания сезона. В Эдинбурге Ли оброс скандалами, трижды он отмечался неприличными жестами на поле, так же были новости о якобы драке Гриффитса с наставником «хибс», Пэтом Фенлоном, но они были опровергнуты клубом.

По окончании аренды Гриффитс вернулся в «Вулверхэмптон», но уже в следующем сезоне снова поехал в аренду в «Хиберниан», на этот раз на полгода (до января). В январе стало известно, что Ли останется в «Хиберниане» до конца сезона.

В июне 2013 года Гриффитс вернулся в вылетевший в Первую лигу «Вулверхэмптон» и после разговора с новым главным тренером команды Кенни Джекеттом принял решение остаться. 16 июля он забил свой первый гол в футболке «Вулвз», поразив ворота «Рексема» в товарищеском матче и принеся клубу победу со счетом 1:2. Вскоре Ли получил футболку с игровым номером 9.

К январю 2014 года Гриффитс стал лучшим бомбардиром «Вулвз» в сезоне с тринадцатью голами, что привлекло внимание «Селтика».

31 января «Вулвз» приняли предложение от «Селтика» по поводу трансфера Ли Гриффитса. По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион фунтов стерлингов. В этот же день Гриффитс подписал четырехлетний контракт с «Селтиком».

«Селтик» 
22 февраля 2014 года Гриффитс забил свой первый гол за «Селтик» в матче против «Харт оф Мидлотиан». Гриффитс по итогу закончил сезон с 7 голами за 14 игр.

В апреле Шотландская футбольная ассоциация направила Гриффитсу уведомление о жалобе после того, как он был заснят на видео, поющим о финансовом состоянии «Харт оф Мидлотиан» во время матча. Он извинился перед «Харт оф Мидлотиан» и был дисциплинарно наказан «Селтиком». Затем были обнародованы видеозаписи, на которых он скандировал в эдинбургском пабе, что бывший игрок «Харт оф Мидлотиан» Руди Скацел является «беженцем», что привело к расследованию со стороны «Селтика», Шотландской футбольной ассоциации и полиции Шотландии. 

В январе 2015 года Гриффитсу было предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с инцидентом в эдинбургском пабе, в соответствии с Законом об оскорбительном поведении на футболе. В сентябре по итогу расследования Шотландская футбольная ассоциация условно дисквалифицировала нападающего «Селтика» Ли Гриффитса на 2 матча и наложила на футболиста штраф в размере 2500 фунтов. Ранее «Селтик» оштрафовал игрока на 4 недельных зарплаты.

В первые пару месяцев следующего сезона новый главный тренер «Селтика» Ронни Дейла использовал Гриффитса в основном в качестве запасного игрока. В сентябре Гриффитс вообще не играл за первую команду и был переведен в клуб «Хиберниан». Ронни Дейла объяснил свое решение тем, что Гриффитсу необходимо улучшить свою физическую форму.

Гриффитс вернулся в первую команду в октябре, снова выходя на замену в матчах. Он забил дважды в победном матче против «Партик Тистл» в четвертьфинале Кубка Лиги. После Нового года он стал чаще выходить на поле, а 1 февраля 2015 года открыл счет в победном матче с «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Лиги, но был удален за празднование гола. В следующих десяти матчах за «Селтик» он забил шесть голов.

15 апреля Гриффитс оформил хет-трик, выйдя на замену во втором тайме в матче с «Килмарноком». Дейла назвал его игру «потрясающей», похвалив как за забитые мячи, так и за общий вклад в команду. Дейла также отметил улучшение его физической формы.

В конце сезона на счету Гриффитса было 20 забитых мячей.

19 августа 2015 года Гриффитс оформил дубль в ворота шведского «Мальмё» в победном матче на «Селтик Парк» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

«Селтик» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, опустившись в Лигу Европы, но Гриффитс продолжал регулярно забивать. К началу октября он забил 10 голов в 18 внутренних и международных турнирах. 18 декабря Ли Гриффитс подписал новый контракт с «Селтиком» до 2021 года. Он прокомментировал ситуацию с клубом: «Я не вижу причин, по которым мне действительно нужно покидать этот клуб. Это больший клуб, чем три четверти английской Премьер-лиги». Он также признал, что в последние годы стал более зрелым: «Если вы посмотрели бы на меня раньше, то увидели бы, что я совершал глупые поступки вне поля, но сейчас я немного успокоился, и мне пришлось это сделать, потому что я почти смотрел в лицо выходу».

15 января 2016 года Гриффитс забил свой 50-й гол за «Селтик», открыв счет в матче с «Данди Юнайтед». Он стал самым быстрым игроком «Селтика», достигшим этой отметки со времен Чарли Николаса, достигнув этого показателя за меньшее количество игр, чем Хенрик Ларссон и Джон Хартсон. Он закончил сезон с 40 голами во всех соревнованиях за «Селтик», став первым игроком, которому это удалось со времен Ларссона в сезоне 2003/2004.

Гриффитс стал ключевым игроком в пятом подряд чемпионском титуле «Селтика», забив 31 гол в чемпионате. Благодаря своей форме в течение сезона он получил награды «Игрок года» по версии по версии футболистов Шотландской профессиональной футбольной ассоциации, Шотландской ассоциации футбольных журналистов и был назван «Игроком года» Шотландской премьер-лиги.

Гриффитс открыл свой счет голам в сезоне 2016-17 во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Линкольн Ред Импс». Он также забил дважды в победном матче над клубом «Хапоэль».

После возвращения после травмы Гриффитсу было трудно вернуться в стартовый состав команды из-за формы Муссы Дембеле.

После травмы Дембеле в полуфинале Кубка Шотландии против «Рейнджерс» Гриффитс вернулся в первую команду и помог «Селтику» завершить сезон без поражений в турнирах и завоевать требл.

В первом отборочном матче Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2017-18 против «Линфилда» в Белфасте, Гриффитс получил желтую карточку за задержку времени после того, как подобрал стеклянную бутылку, брошенную в него с фанатского сектора, и показал ее судье. По окончании матча (который его команда выиграла) Гриффитс ответил на враждебный настрой фанатов «Линфилда», привязав шарф «Селтика» к стойкам ворот. После этого комиссия УЕФА не только подтвердила удаление, но и заявила о намерении дополнительно наказать Гриффитса за жест с шарфом, который, по их мнению, был провокационным по отношению к болельщикам хозяев.

23 сентября 2017 года Гриффитс забил гол в гостевом матче против «Рейнджерс».Он отпраздновал свой забитый гол с шарфом, брошенным на поле болельщиками «Селтика», и попал в заголовки газет за то, что якобы высморкался об угловой флажок.

Сборная Шотландии 
В 2008 году Гриффитс получил первый вызов в юношескую сборную Шотландии, став её постоянным игроком и сыграв шесть матчей, единожды поразив ворота соперника. В том же году вызывался и в молодёжную сборную, позже стал получать вызовы регулярно, сыграв за неё 11 раз и забив три гола. В 2009 году сыграл свой единственный матч за Вторую сборную Шотландии, в котором забил один мяч. В октябре 2012 года получив первый вызов в сборную Шотландии, дебютировав 14 ноября в игре с Люксембургом.

Достижения

Командные 
 «Данди»
 Обладатель Шотландского Кубка вызова: 2009/10

 «Хиберниан»
 Финалист Кубок Шотландии: 2012, 2013

 «Селтик»
 Чемпион Шотландии (7): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка шотландской лиги (4): 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Шотландии (2): 2016/17, 2017/18

Личные 
 Игрок года в шотландской Премьер-лиге: 2012/13.
 Игрок года в Шотландии по версии журналистов (2): 2012/13, 2015/16
 Игрок года в Шотландии по версии футболистов: 2015/16
 Игрок года клуба «Селтик»: 2015/16
 Игрок месяца в шотландской Премьер-лиге (2): август 2012, февраль 2013.
 Молодой игрок года в Шотландии: 2012/13
 Молодой игрок в шотландской Премьер-лиге (6): март 2008, август 2008, март 2009, сентябрь 2009, октябрь 2009, ноябрь 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста сайте «Селтика» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Ливингстон»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Селтик»